Флемінг Маккелл (,  30 квітня 1929, Монреаль —  19 жовтня 2015, Гоксбері) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1944 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 25 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 745 матчів у НХЛ, включаючи 80 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949, 1954.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1949, 1951.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1953.

Статистика

Посилання 

 
 

Уродженці Монреаля
канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ